Johnson City kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Johnson City (Kansas)
Johnson City (New York)
Johnson City (Oregon)
Johnson City (Tennessee)
Johnson City (Texas)